I Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проводился в Москве с 04 по 06 июля 1993 года.

Соревнования по пяти видам пятиборья проходили на ОУСЦ «Планерная» (Московская область, Химки).

На старт вышли 20 спортсменок, награды чемпионата разыгрывались только в личном первенстве. К старту также были допущены команда Республики Беларусь (3 участника) и одна спортсменка с Украины.

Чемпионат России. Женщины. Личное первенство.

Фехтование 
04 июля 1993 г. Спортзал ОУСЦ «Планерная»

Спортсменки фехтовали на один укол в два круга. Всего каждая пятиборка должна была провести 38 боев. Фехтование выиграла с результатом 1072 очка Елена Фенина (Динамо, Москва), второе место заняла Виктория Заборова (Динамо, Москва) — 1048 очков, третье место у Красновой Ирины (Динамо, Москва) — 976 очков. Очень неудачно провела фехтовальный турнир чемпионка мира Татьяна Чернецкая (ВС, Москва)- только 13 место, при том, что фехтование у Татьяны является сильным видом.

Фехтование. Итоговые результаты.

Стрельба. Плавание 
05 июня 1993 года.

В этот день соревнования прошли по двум видам стрельбе и плаванию.

 Стрельба. Тир ОУСЦ «Планерная».

В стрелковом тире все обошлось без драматических моментов. Великолепный результат показала победитель чемпионата СНГ 1992 года Елизавета Суворова (Динамо, Москва) — 196. Эта спортсменка является одним из лидеров сборной России, несмотря на свою молодость. Второй была Ирина Краснова — 191 и третье место заняла представительница Санкт-Петербурга Светлана Гирданова — 189.

Стоит отметить, что нынешний сезон завершает период, когда пятиборцы выполняли стрелковое упражнение из малокалиберного оружия по появляющейся на 3 секунды мишени. По решению УИПМБ с 1994 года стрельба будет вестись по неподвижной мишени из пневматического оружия. Это ещё одно новшество, которое произошло за последние годы в современном пятиборье.

После стрельбы спортсменки перешли в плавательный бассейн, где начались соревнования по плаванию.

Стрельба. Итоговые результаты.

Турнирная таблица после двух видов:

 Плавание.

Соревнования по плаванию проходили в открытом 25-метровом бассейне ОУСЦ «Планерная». Дистанция 200 метров вольным стилем. На старт вышли 19 спортсменок. Татьяна Чернецкая, которая занимала 8 место после двух видов снялась с соревнований из-за травмы.

Первое место выиграла Екатерина Болдина (Москва, Профсоюзы) — 2.17,9, второе место заняла Ольга Генералова (ВС, Москва) — 2.19,4 и третьей была Ольга Воронович (Москва, ВС) — 2.19,9.

После трех видов пятиборья определилась группа спортсменок, которые претендовали на медали чемпионата. Как видно из турнирной таблицы первое место занимает Елизавета Суворова, опережающая Ирину Краснову на 55 очков и Елену Фенину на 76 очка. Так же надо обратить внимание на занимающую 6 место москвичку Екатерину Болдину, которая имеет высокие результаты в беге и при удачной верховой езде может вмешаться в распределение наград чемпионата.

Плавание. Итоговые результаты.

Турнирная таблица после трех видов:

Верховая езда (Конкур). Кросс 
06 июля 1993 г. ОУСЦ «Планерная»

 Верховая езда.

Спортсменки должны были преодолеть маршрут, состоящий из 13 препятствий высотой от 110 см до 115 см, длина трассы — 600 метров. Норма времени — 1 минута 43 секунды.

Как уже не раз отмечалось, что конкур является тяжелым испытанием и своеобразной лотереей. Многое зависит от степени подготовленности лошади, удачной жеребьевки и от умения установить контакт с лошадью и при необходимости деликатно сломить её упорство. Удачное выступление в верховой езде дает хорошие шансы на призовые места, а плохое выступление перечеркивает все надежды. Так и получилось. Все три лидера чемпионата не справились с конкуром и получили нулевые оценки. Но спорт есть спорт и как говорят везет сильнейшим и удачливым. Первое место заняла Е. Болдина — 1098 очков, она чисто прошла по дистанции просрочив только контрольное время, второй была В. Заборова — 1090 и третьей Ю. Матрохина (Самара, Профсоюзы) — 1088 очков.

Конкур. Итоговые результаты.

Результаты после четырёх видов.

 Бег (кросс).
06 июля 1993 г.

Трасса легкоатлетического кросса была проложена по территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Дистанция 2 км включала два километровых круга.

Как предполагали многие специалисты первое место должна была выиграть Екатерина Болдина, так как в кроссе она является одной из сильнейших бегуний. Для победы ей надо было пробежать на 15 секунд быстрее Виктории Заборовой, которая занимала перед бегом первую строчку протокола и на 1 секунду быстрее Ольги Генераловой.

16.00 начинаются соревнования по бегу. Первой на дистанцию уходит лидер Виктория Заборова, через 14 секунд почти одновременно начинают бег Ольга Генералова и Екатерина Болдина. Судьба первого места решилась уже на первом километре. Болдина с первых метров дистанции взяла быстрый темп и к половине дистанции опережала Заборову и Генералову на 80 метров. В итоге показав второе время в кроссе −7.11 Екатерина Болдина становится первой чемпионкой России по современному пятиборью. Лучшее время у Елизаветы Суворовой — 7.05, а третье место в беге у Ольги Воронович — 7.18.

Второе место и серебряная медаль у Ольги Генераловой, Виктория Заборова несмотря на очень слабый бег (8.09 — 16 место) сумела удержаться на третьем месте.

Примечание 
Несколько слов о первом чемпионе России по современному пятиборью. Екатерина Болдина — воспитанница олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Минеева Виктора Александровича. Член сборной команды России. Чемпионка СССР: 1988 года в личном зачете и 1991 года в командном первенстве. Победитель XVI Международных соревнований на приз Гостелерадио Белорусской ССР (1991 Минск) в личном и командном первенстве (сборная Москвы). Серебряный призёр Чемпионата Европы этого года в командном первенстве. В настоящее время тренируется в СДЮШОР по современному пятиборью и конному спорту на ОУСЦ «Планерная» (Олимпийский учебно-спортивный центр). Тренеры — Карташов Алексей и Миронов Сергей. В сборной России проходит подготовку под руководством заслуженного мастера спорта СССР Шварца Игоря Владимировича.

Также стоить отметить занявшую 7 место москвичку 30-летнюю Ольгу Петропавловскую.

 Итоговые результаты.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета «Советский спорт»
 Спорт-Экспресс

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Химках